Немецкие подводные лодки
 U-123 (1918)
 U-123 (1940)